Palazzo Piccolomini o Palacio Piccolomini puede referirse a:
Cualquiera de los palazzi de los Piccolomini
El de Pienza, Palazzo Piccolomini (Pienza) -:it:Palazzo Piccolomini-
El de Siena, Palazzo Piccolomini (Siena)

Notas